Michael de la Pole puede referirse a:

 Michael de la Pole, I conde de Suffolk
 Michael de la Pole, II conde de Suffolk
 Michael de la Pole, III conde de Suffolk